Heka, az egyiptomi varázslás istene 
 Heka-jogar, egy görbe bot, pásztorbotra emlékeztető formájú jogar, amelyet a fáraók általában a jobbjukban tartották 
 Heka, családnév
 Lambda Orionis, egy csillag az Orion csillagképben, más néven Meissa vagy Heka
 Heka-Azimio egy helység Tanzániában, Singida tartomány Manyoni körzetében